San Zenone al Lambro, comuna italiana da Lombardia
 San Zenone al Po, comuna italiana da Lombardia
 San Zenone degli Ezzelini, comuna italiana do Vêneto

Ver também
 San Zenón
 São Zenão

Desambiguações de topônimos